Piazza Castello ad Altamura
 Piazza Castello a Castellammare del Golfo
 Piazza Castello a Ferrara
 Piazza Castello a  Mantova
 Piazza Castello a Marostica
 Piazza Castello a Milano
 Piazza Castello a Reggio Calabria
 Piazza Castello a Sassari
 Piazza Castello a Scaldasole
 Piazza Castello a Torino
 Piazza Castello a Vicenza.